Andrea Pilotti (1980) – cestista italiano
 Elisabetta Pilotti Schiavonetti, nata Pilotti (1680 circa–1742) – soprano italiano
 Ernesto Pilotti (1952) – ex pallavolista italiano
 Girolamo Pilotti (floruit 1597-1649) – pittore veneziano
 Massimo Pilotti (1879-1962) – giurista e magistrato italiano
 Vincenzo Pilotti (1872-1956) – architetto e ingegnere italiano